Carlos Benjamín Jordan Colera (Saragossa, 1964). Lingüista i professor a la Universitat de Saragossa.

Doctor en filologia clàssica per la Universitat de Salamanca (1992). Inicià la seva docència a la Universitat de Saragossa el 1989. Professor titular de lingüística indoeuropea a la Universitat de Saragossa (2007). Des del 2013 és catedràtic acreditat. Els seus interessos de recerca s'han centrat en la hidrotoponímia antiga indoeuropea i en les llengües paleohispàniques. D'una manera particular s'ha especialitzat en l'estudi del celtibèric. És director de la revista "Palaeohispanica" que s'ha convertit en una de les primeres revistes especialitzades en la Ibèria preromana i participa també en el grup de recerca que desenvolupa el banc de dades "Hesperia", dedicat a la catalogació de tots els documents relacionats amb les llengües preromanes de l'antiga Ibèria.

Obres 
 Celtibérico. Saragossa: Universidad de Zaragoza, 2004.- Monografías de Filología Griega.
 Lenguas, genes y culturas en la prehistoria de Europa y Asia Suroccidental. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2011 Amb F. Villar, B.Mª Prósper, MªP. Fernández.
 Nueva revisión y valoración de isófonas e isomorfas compartidas por itálico y griego. Saragossa: Universidad de Zaragoza, 1993. 84-600-8663-1

Referències 

Saragossans
Lingüistes espanyols
Indoeuropeistes
Filòlegs aragonesos